Amerikai Egyesült Államok
 Atkins (Arkansas)
 Atkins (Iowa)
 Atkins (Nebraska)
 Atkins (Virginia)
 Atkins (Wisconsin)

Egyéb
 Atkins, családnév
 Atkins, építészeti vállalat az Egyesült Királyságban